La saison 1992-1993 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

À la suite du championnat 1992, les douze équipes (plus quatre équipes promues de deuxième division) sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires deux fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Croatia Zagreb qui termine en tête du championnat et remporte le premier titre de champion de Croatie de son histoire. En bas de classement, les clubs du NK Belisce et du NK Sibenik auraient dû être relégués en deuxième division en fin de saison ; ils ont entre-temps fait appel auprès de la fédération de cette sanction, au motif d'avoir joué l'ensemble des matchs de championnat à l'extérieur, leurs stades ne pouvant accueillir de matchs après la guerre. L'appel est reçu par les instances, qui décident donc de passer de 16 à 18 clubs la saison prochaine.

Par le biais de la reconnaissance de la fédération croate par l'UEFA, les clubs croates sont autorisés à prendre part aux Coupes européennes dès la saison prochaine.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
Croatie
1992 en Croatie
1993 en Croatie